Jaipur, capital de l'estat de Rajasthan (Índia).
 Districte de Jaipur, divisió administrativa del Rajasthan (Índia).
 Residència de Jaipur, residència britànica.
 Jaipur (zamindari), antic estat zamindari (tributari) al Districte de Vizagapatam.
 Jaipur o Jayapuram o Jeypore, capital del zamindari de Jaipur.
 Estat de Jaipur, estat de l'Agència de Rajputana, residència de Jaipur.